Polythene — перший студійний альбом уельської групи Feeder, який був випущений 19 травня 1997 року.

Композиції 
 Polythene Girl - 3:29
 My Perfect Day - 4:25
 Cement - 3:17
 Crash - 4:08
 Radiation - 4:38
 Suffocate - 3:53
 Descend - 5:20
 Stereo World - 3:24
 Tangerine - 3:58
 Waterfall - 3:10
 Forgive - 4:41
 20th Century Trip - 1:56

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Джон Лі — ударні

Джерела 
 Polythene  allmusic
 Polythene  last.fm

Альбоми Feeder
Музичні альбоми 1997
Англомовні музичні альбоми